Malus peut faire référence à :
 Malus, une pénalité dans un jeu, un contrat, un texte législatif, etc.
 Malus, le nom de genre des pommiers,
 Malus, une majoration d'une prime d'assurance,
 Malus écologique, une mesure gouvernementale à l'achat d'un véhicule,
 Malus, un colosse du jeu Shadow of the Colossus,
 Loi de Malus, définissant une quantité d'intensité lumineuse transmise par un polariseur parfait,
 Malus, un court métrage documentaire réalisé par Mathieu Amalric (2003)

Patronyme 

Malus est le nom de famille de :
 Antoine Malus de Montarcy (1736-1820), parlementaire français
 Étienne Louis Malus (1775-1812), un ingénieur et mathématicien français.
 Théorème de Malus, théorème d'optique
 François Malus (1737-1820), général de division français de la Révolution et de l'Empire ;